Klosterbräu was een Nederlands bier van het type Beiersch, dat werd gebrouwen bij Brouwerij Casino in Venlo.

Brouwerij 

In 1872 werd aan de voet van het Maasterras de brouwerij Schellens in gebruik genomen, een zogenaamde stoombierbrouwerij waar ondergistend Beiersch bier werd gebrouwen. In februari 1874 levert de brouwerij haar eerste bier af.  In 1898 werd de Actienbrouwerij "Klosterbräu" als allereerste Naamloze Vennootschap in Noord- en Midden-Limburg opgericht (ActienGesellschaft is de Duitse equivalent van de NV).

Het bier 
Klosterbräu was een ondergistend bier. Tussen 1902 en 1921 werd het bier gebotteld en onder andere verkocht in Nederland en België. Door aanhoudende malaise werd de brouwerij in 1921 gesloten, en het brouwproces werd door geen enkele brouwerij overgenomen. Hierdoor hield het bier in dat jaar op te bestaan.

Zie ook 
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Biernet
 Cambrinus
 Thomashuizen

Voormalig Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo